Plusieurs armées françaises opérant dans la chaîne des Alpes ont porté le nom d’armée des Alpes :
 l’Armée des Alpes (Révolution française), durant les guerres de la Révolution française ;
 l’Armée des Alpes (Deuxième République française), créée en 1848 ;
 l'Armée des Alpes (1882 et 1888) encadrant la création des chasseurs alpins
 l’Armée des Alpes (1914), au début de la Première Guerre mondiale.
 l’Armée des Alpes (Seconde Guerre mondiale), durant la Seconde Guerre mondiale.